Богословское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Богословское сельское поселение — в Мазановском районе

Белгородская область 
 Богословское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Губкинского городского округа.

Новгородская область 
 Богословское сельское поселение — в Пестовском районе

Омская область 
 Богословское сельское поселение — в Омском районе

Рязанская область 
 Богословское сельское поселение — в Скопинском районе

Тамбовская область 
 Богословское сельское поселение — в Тамбовском районе